Александр Иванович Дыдышко (1 июля 1911, Верхнеднепровск — 5 февраля 1944) — командир 43-го пушечного артиллерийского полка 43-й армии, 1-го Прибалтийского фронта, полковник. Герой Советского Союза (1940).

Биография 
Родился в городе Верхнеднепровск Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии (ныне в Днепропетровской области Украины). После окончания пяти классов верхнеднепровской начальной школы,поступил учится в фабрично-заводскую школу имени Дзержинского в Днепродзержинске,на кузнеца. работал кузнецом. В Красной Армии с 1929 года. В 1932 году окончил Киевское военно-артелерийское училище в звании лейтенанта.

Командир артиллерийского дивизиона 301-го гаубичного артиллерийского полка 7-й армии, Северо-Западный фронт, капитан А. И. Дыдышко отличился во время советско-финской войны. Дивизион под его командованием уничтожил миномётные и артиллерийские батареи, 5 огневых точек, большое количество живой силы противника.

Во время Великой Отечественной войны А. И. Дыдышко на фронтах с июня 1941 года. Участвовал в обороне Москвы, освобождении Калининской, Смоленской и Витебской областей.

Погиб в бою на территории Городокского района Витебской области. Похоронен на воинском кладбище в городе Городок.

Память 
Именем А. И Дыдышко названа улица в городе Городок Витебской области.

Литература

Ссылки 
 
 Дорогами войны: Городокский район.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные в Городке (Витебская область)